Владимир Козак:
 Козак, Владимир Анатольевич (род. 1993) — узбекистанский футболист.
 Козак, Владимир Васильевич (род. 1959) — украинский министр и парламентарий.